Car, termo em inglês que designa "carro", "carroça" e similares;
 Car (rei dos Cários), lendário fundador e primeiro monarca da Cária;
 Car (rei de Mégara), rei de Megara, cuja acrópole Cária deriva seu nome do rei.
 Car (revista), uma revista mensal de automóveis.

Desambiguação